De eerste editie van de Eredivisie Cup gaat op 18 oktober 2019 van start en eindigt met de terugwedstrijden in de derde speelronde op vrijdag 28 februari 2020.

Geschiedenis
De Eredivisie Cup is een idee van de KNVB en de Eredivisie-teams om de gaten in de speelkalender op te vullen. De competitie volgt het idee van een laddercompetitie. Het laagst gekwalificeerde team van vorig seizoen mag als eerste een tegenstander kiezen van de laag er boven. Dit herhaalt zich tot alle teams zijn ingedeeld. Een team mag niet tweemaal worden uitgedaagd. Een team van de laagste laag kan promoveren naar een hogere laag door dat team te verslaan. De competitie bestaat uit drie rondes met een thuis- en uitwedstrijd. Het team dat de tegenstander heeft gekozen zal altijd als eerste thuis spelen. Het team dat na drie speelrondes bovenaan staat zal de uiteindelijke winnaar zijn.

Eerste ronde

Speeldata

Stand

Wedstrijden

Tweede ronde

Speeldata

Stand

Wedstrijden

Derde ronde

Speeldata

Stand

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken

Doelpuntenmakers

Voetnoten

Eredivisie Cup naar seizoen
Bekervoetbal 2019/20
Nederlands voetbalseizoen 2019/20